Bernard Moitessier (1925 - 1994), navigateur et écrivain français
 Pierre Moitessier (1880-1966), haut fonctionnaire français
 Prosper-Antoine Moitessier (1807-1867), facteur d'orgues français
 Madame Moitessier, tableau de Dominique Ingres.

Homonymie de patronyme